Almus (district), een Turks district in de provincie Tokat
 Almus (stad), de hoofdplaats in het Turkse district Almus